Ли Тревор Уильямсон (, 7 июня 1982) — бывший английский футболист ямайского происхождения, выступавший на позиции центрального полузащитника в ряде английских клубов, а также в составе национальной сборной Ямайки.

Карьера

Клубная 
Начинал молодёжную и профессиональную карьеру в клубе «Мансфилд Таун», в котором провёл пять сезонов с 1999 года.

С 2004 по 2009 годы выступал за команды «Нортгемптон Таун», «Ротерем Юнайтед», «Уотфорд» и «Престон Норт Энд».

В 2009 году своей игрой привлёк внимание тренерского штаба футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед», к составу которого Уильямсон впоследствии и присоединился. Провёл за команду три сезона, являясь одним из основных игроков на поле.

В 2012—2013 годах защищал цвета «Портсмута».

В 2013 году присоединился к составу «Блэкберн Роверс». За три сезона провёл за команду 79 матчей в Чемпионшипе Английской футбольной лиги.

Завершил карьеру в команде «Бертон Альбион» в 2017 году.

В сборной 
В 2015 году дебютировал в составе национальной сборной Ямайки. Участник Кубка Америки 2016. Провёл за сборную 9 матчей.

Клубная статистика 

A.  Матчи Премьер-лиги, Чемпионшипа Английской футбольной лиги и Лиги 1 Английской футбольной лиги.
B.  Матчи плей-офф Чемпионшипа Английской футбольной лиги и Трофея Английской футбольной лиги.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ли Уильямсона на сайте Soccerbase

Футболисты Англии
Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Бертон Альбион»